Miejscowości w USA:
 Lynn – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Winston
 Lynn – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Lynn – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Lynn – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Las Animas
 Lynn – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Lynn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lehigh
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Lynn (ang. Lynn Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Lynn (ang. Lynn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lynn (ang. Lynn County) – w stanie Teksas

Zobacz też 
 King’s Lynn – miasto w Anglii w hrabstwie Norfolk